Le terme turbo correspond généralement à un organe mécanique doté d'une vitesse de rotation importante. Un simple ventilateur correspond donc à cette définition. Le sens le plus courant est le turbocompresseur, système qui récupère une partie de l'énergie des gaz d'échappement d'un moteur à explosion afin de comprimer l'air alimentant le moteur, améliorant ainsi son rendement.

Le mot est également utilisé pour désigner :

Automobile 

 turbo, l'abréviation de turbocompresseur.

Musique

Label 

 Turbo, label canadien de musique électronique formé en 1998.

Groupe 

 , groupe sud-coréen ;
 , groupe tchèque fondé en 1981 ;
 Turbo, groupe d'heavy metal polonais.

Album 

 , EP de  sorti en  ;

 , album de  sorti le  ;
 , album des

Cinéma 

 Turbo, film d'animation de David Soren sorti en 2013.

Finance 

 Turbo, un actif financier coté en bourse, appartenant à la catégorie des produits à effet de levier.

Informatique 

 Turbo code, catégorie de codeurs de l'information utilisée pour son efficacité basée sur la redondance de codeurs convolutifs.
 Turbo Pascal, environnement de développement pour le langage Pascal.
 Turbo Basic, environnement de développement pour le langage BASIC.
 Turbo Assembler, environnement de développement pour l'assembleur x86.
 Turbo C, environnement de développement pour le langage C.
Le bouton turbo, sur les ordinateurs personnels de la fin des années 1990, qui sert à changer la fréquence du processeur.

Média 

 Turbo Magazine (1977-) un mensuel belge consacré à l'automobile.
 Turbo (1987-), émission de télévision automobile hebdomadaire sur M6.

Toponymes 

 Turbo, municipalité de Colombie.

Transport 

 , un fabricant allemand de voitures.
 Train Turbo (United Aircraft Corporation).
 Turbotrain de la SNCF.

Autres 

 Turbo, genre de mollusques archéogastéropodes
 Turbo, signature collective de Turk et Bob de Groot.